Der Kanton Ailly-sur-Somme ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Amiens, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Ailly-sur-Somme.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Aillysursomme